Râul Curmătura se poate referi la:

 Curmătura - afluent al râului Latorița
 Curmătura - afluent al râului Sitna

 Râul Curmătura, Ciobănuș
 Râul Curmătura, Mușuleți
 Râul Curmătura, Râul Mare

Altele 
 Râul Curmătura cu Tină
 Râul Valea Curmăturii

Vezi și 
 Curmătura (dezambiguizare)

Toponime românești